Джеймс Кристиан (Джимми) Киммел (; род. 13 ноября 1967, Бруклин, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский телеведущий, комик, сценарист, продюсер и актёр.

Биография 
Родился в католической семье в Бруклине, Нью-Йорк, однако с 9 лет вместе с родителями жил в Неваде. Ещё во время учёбы в школе начал пробовать себя в роли ведущего. Обучаясь в университете, работал на студенческом телеканале. С 1989 года начал настоящую телевизионную карьеру. Участвовал во многих популярных телешоу. Снимался в нескольких фильмах, в основном комедийных. С 2003 года ведёт собственное шоу «Джимми Киммел в прямом эфире».

Страдает нарколепсией.

В декабре 2016 года стало известно о том, что Джимми Киммел выбран Академией кинематографических искусств и наук в качестве ведущего самого значимого телевизионного события в США, не связанного со спортом, — 89-ой церемонии вручения кинопремии «Оскар».

4 марта 2018 года Джимми Киммел вернулся в качестве ведущего юбилейной — 90-ой — церемонии вручения кинопремии «Оскар». Во время церемонии он негативно высказался в отношении президента США Дональда Трампа, вице-президента Майка Пенса и зрителей телеканала Fox News.

Личная жизнь 
С 25 июня 1988 года по 16 июня 2003 года Джимми был женат на Джине Киммел. У бывших супругов есть двое детей: дочь — Кэти Киммел (род. 1991) и сын — Кевин Киммел (род. 1993).

С 2002 по март 2009 года встречался с Сарой Сильверман.

С 13 июля 2013 года Джимми женат на Молли Макнерни, с которой он встречался 4 года до их свадьбы. У супругов есть двое детей дочь — Джейн Киммел (род. 10 июля 2014) и сын — Уильям Джон «Билли» Киммел (род. 21 апреля 2017).

Примечания

Ссылки 

Лауреаты Дневной премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Киноактёры США
Выпускники Невадского университета в Лас-Вегасе